{{Сингл
| Название     = A Big Hunk o' Love
| Обложка      =
| Исполнитель  = Элвиса Пресли
| Альбом       = 50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong, Elvis' Gold Records Volume 2
| Сторона Б    = «My Wish Came True»
| Дата выпуска = 23 июня 1959
| Формат       = 7" 45 RPM
| Дата записи  = 10 июня 1958
| Место записи = RCA Victor Studios,Нэшвилл, Теннесси
| Жанр         = рок-н-ролл
| Композитор   = 
| Длительность = 2:12
| Лейблы       = RCA Victor
| Продюсер     = 
| Автор песни  = Aaron Schroeder, Sidney Wyche
| Хронология   =
| Предыдущий   = I Need Your Love Tonight
| Пред_год     = 1959
| Год          = 1959
| Следующий    = Stuck on You
| След_год     = 1960
| Ещё          = 
}}

«A Big Hunk o' Love'''» () — песня, записанная Элвисом Пресли в июне 1958-го года во время его «увольнительной» в ходе службы в армии. Издана как сингл в июне 1959 года.

В США в журнале «Билборд» в 1959 году песня «I Got Stung» в исполнении Элвиса Пресли достигла 1 места в чарте Hot 100 (суммарный чарт синглов в разных жанрах поп-музыки, главный хит-парад этого журнала) и 10 места в чарте синглов в жанре ритм-н-блюза (теперь Hot R&B/Hip-Hop Songs).

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1959 года
Песни Элвиса Пресли
Синглы RCA Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни 1959 года
Синглы RCA Victor